SIS je tričrkovna kratica za:
 satelitske informacijske službe (angleško Satellite Information Services)
 schengenski informacijski sistem (angleško Schengen Information System)
 tajna obveščevalna služba (angleško Secret Intelligence Service, MI6)
 Kanadska varnostna obveščevalna služba (angleško Canadian Security Intelligence Service)
 Novozelandska varnostna obveščevalna služba (angleško New Zealand Security Intelligence Service)
 Informacijska in varnostna služba Republike Moldavije (moldavsko Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova)
 Serviços de Informação de Segurança (Portugalska)
 Signals Intelligence Service (ZDA)
 Silicon Integrated Systems
 Slovenska informacna sluzba (Slovaška)
 Special Intelligence Service (FBI, ZDA)
 Slovenska informativna služba (Slovenija)